Переломы голени — патологические состояния, возникающее в ходе нарушения анатомической целостности костей голени человека.

Описание 

Голень человека состоит из костей:
 Большеберцовая кость
 Малоберцовая кость

Все переломы голени можно разделить на ряд групп:
 Переломы проксимального метаэпифиза большеберцовой кости: полный, неполный внутрисуставной перелом
 Переломы диафиза (средней части) костей голени
 Переломы дистального метаэпифиза большеберцовой кости: полный, неполный внутрисуставной перелом
Переломы в зависимости от положения и кости, которая повреждена, делятся на:
 Переломы мыщелков большеберцовой кости
 Отрыв бугра большеберцовой кости
 Перелом диафиза большеберцовой кости
 Перелом диафиза малоберцовой кости

Классификации переломов АО 
Международная классификация переломов Ассоциации остеосинтеза, по локализации переломы голени разделяются на три сегмента с одним
исключением для дистальной голени — лодыжечный сегмент:
 проксимальный сегмент
 средний (диафизарный) сегмент
 дистальный сегмент

Переломы проксимального сегмента делятся на 3 типа:
 А — околосуставные, при этом типе перелома суставная поверхность костей не повреждается, хотя линия перелома проходит внутри капсулы.
 В — неполные внутрисуставные, повреждается только часть суставной поверхности, в то время как остальная часть остается связанной с диафизом;
 C — полные внутрисуставные, суставная поверхность расколота и полностью отделена от диафиза.
Диафизарные переломы делятся на 3 типа на основании наличия контакта между отломками после репозиции:
 А — линия перелома только одна, она может быть винтообразным, косым или поперечным;
 В — с одним или более осколком, которые сохраняют некоторый контакт после репозиции;
 С — сложный перелом, с одним или более осколком, фрагментом, при котором после репозиции отсутствует контакт между отломками.
Переломы дистального сегмента делятся на 3 типа на основании степени распространения перелома на суставную поверхность:
 А — околосуставные, линия излома может быть винтообразной, косой, поперечной с осколками;
 В — неполные внутрисуставные, повреждается только часть суставной поверхности, другая часть остается соединенной с диафизом;
 С — полные внутрисуставные, суставная поверхность расколота и полностью отделена от диафиза.
Переломы лодыжек подразделяются на 3 типа на основании уровня повреждения наружной лодыжки по отношению к уровню синдесмоза:
 А — подсиндесмозные переломы (может быть изолированным, сочетаться с переломом медиальной лодыжки и с переломом заднего края большеберцовой кости);
 В — чрезсиндесмозные (изолированные, могут сочетаться с медиальным повреждением и переломом заднего края большеберцовой кости);
 С — надсиндесмозные (простой перелом нижней трети диафиза малоберцовой кости, осколчатый перелом нижней трети диафиза малоберцовой кости в сочетании с повреждением медиальных структур и перелом малоберцовой кости в верхней трети в сочетании с повреждением медиальных структур).

Классификация МКБ-10 
Коды переломов голени по классификации МКБ-10:
 582.1 Перелом проксимального отдела большеберцовой кости
 582.2 Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости
 582.3 Перелом дистального отдела большеберцовой кости
 582.4 Перелом только малоберцовой кости
 582.5 Перелом внутренней [медиальной] лодыжки
 582.6 Перелом наружной [латеральной] лодыжки
 582.7 Множественные переломы голени
 582.8 Переломы других отделов голени
 582.9 Перелом неуточненного отдела голени

Классификация Шацкера 
Классиификация Шацкера или классификация переломов плато большеберцовой кости:

I тип: перелом с расщеплением латерального плато большеберцовой кости и углублением;

II тип: перелом с расщеплением большеберцовой кости со смещением (вывихом) латеральной суставной поверхности;

III тип: углубление латерального плато большеберцовой кости без перелома с расщеплением через суставную поверхность;

IV тип: перелом с расщеплением медиального плато большеберцовой кости с или без углубления;

V тип: перелом с расщеплением через медиальное и латеральное плато большеберцовой кости;

VI тип: отделение плато большеберцовой кости от подлежащего метафиза/диафиза (массивная травма).

См. также 
 Перелом кости

Примечания

Ссылки 

Переломы костей нижней конечности